La Coupe du Brésil de football 1993 est la  de la Coupe du Brésil de football.

La compétition débute le  et se termine le . Cruzeiro remporte cette édition face à Grêmio.

Gílson, de Grêmio, termine meilleur buteur de la compétition en inscrivant 8 buts.

Résultats 

Brésil
1993
Sport au Brésil en 1993